Населението на Нова Зеландия според преброяването през 2018 г. е 4 699 755 души.

Възрастов състав 
(2009)
 0 – 14 години: 20,7 % (мъже 447 174 / жени 424 522)
 15 – 64 години: 66,5 % (мъже 1 404 143 / жени 1 399 530)
 над 65 години: 12,8 % (мъже 244 986 / жени 293 063)
(2018)
 0 – 14 години: 19,6 % (мъже 457 071 / жени 434 789)
 15 – 64 години: 64,8 % (мъже 1 477 518 / жени 1 468 676)
 над 65 години: 15,6 % (мъже 327 052 / жени 380 701)

Етнически състав

Религия 
 48,5% – атеисти
 37% – християни
 2,6% – индуси
 1,3% – мюсюлмани
 1,1% – будисти
 0,1% – юдеи
 3,7% – други

Език 
Официалните езици са английски и маорски.

Източници